Formoso (Kansas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kansas
 Formoso (Goiás), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Formoso (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Formoso do Araguaia, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Campo Formoso, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Monte Formoso, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Vale Formoso, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Covilhã
 Vilar Formoso, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Almeida

Zie ook
 Rio Formoso (doorverwijspagina)